

Geografia 
Ima – frazione di Lauro, in provincia di Avellino (Italia)

Sigle 
 Indianapolis Museum of Art – museo statunitense
 Industria Macchine Automatiche (IMA S.p.A) – Ozzano dell'Emilia – Bologna
 Infarto miocardico acuto
 Inferior mesenteric artery – arteria mesenterica inferiore
 Interactive Multimedia Association
 International Mineralogical Association – associazione internazionale di mineralogia
 Israel medical association – associazione medica israeliana
 Istituto per la Meccanizzazione Agricola – confluito nel 2002 nell'Istituto per le Macchine Agricole e Movimento Terra (IMAMOTER)
 Italian Music Award – premio musicale italiano

Codici 
 IMA – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Iamalele (Papua Nuova Guinea)
 IMA – codice identificativo del DME e dell'ILS pista 35L di Milano-Malpensa, radioassistenze per la navigazione aerea

 ima – codice ISO 639-3 della lingua mala malasar

Musica 
 Ima – cantante canadese
 Ima – album di Brian Transeau del 1995
 Ima – album di Ima del 2002